Il y a plusieurs Henri  de Luxembourg :
 Henri I, comte de 998 à 1026 ;
 Henri I, l'actuel grand-duc.